Mossville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mossville (Arkansas)
 Mossville (Illinois)
 Mossville (Louisiana)
 Mossville (Pennsylvania)